Daphne (mythologie), nimf uit de Griekse mythologie
Daphne (voornaam), meisjesnaam
Daphne (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Daphne (geslacht), geslacht in de plantenfamilie Thymelaeaceae
Daphne laureola of zwart peperboompje, plant behorend tot dit geslacht
Daphne mezereum of rood peperboompje, plant behorend tot dit geslacht
Daphne pseudomezereum, plant behorend tot dit geslacht
Daphne sericea, plant behorend tot dit geslacht
 plaatsnaam
 Daphne (Antiochië), op de heuvels buiten Antiochië/Antakya in Turkije.
 Daphne (Alabama), in de Verenigde Staten
 Daphne (eiland), twee Galapagoseilanden
Daphne (opera), een opera van Richard Strauss uit 1938
Dafne (opera), een vroege opera van Rinuccini uit 1598
Daphne (2017), film uit 2017